Deutsche Konservative Partei ist der Name folgender Parteien in Deutschland:
 Deutsche Konservative Partei (1945–1946) (DKP), 1945 gegründet
 Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP), 1946 bis 1950
 Deutsche Konservative, 2009 gegründet

Siehe auch:
 Deutschkonservative Partei, Partei im deutschen Kaiserreich